Příjmení Gončarenko () má více nositelů:

 Ivan Ivanovič Gončarenko, sovětský básník
 Oleg Gončarenko (1931–1986), sovětský rychlobruslař
 Světlana Gončarenková (* 1971), ruská sprinterka

Viz také
 Ivan Hončarenko

Ruská příjmení